John Herring ist der Name folgender Personen:

* John Herring (Leichtathlet) (John Bryan Herring; 1935–2003), britischer Leichtathlet